Кратер Сита () — маленький ударный кратер в юго-восточной части чаши кратера Кинг на обратной стороне Луны. Название присвоено по индийскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 
Кратер Сита расположен в области пород обрушившихся с южной части вала кратера Кинг. На севере-северо-западе от кратера расположен пик Ганау. Кратер имеет близкую к циркулярной чашеобразную форму.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
  Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера Кинг с борта Аполлона-10, Аполлона-11, Аполлона-12, Аполлона-13, Аполлона-14, Аполлона-16, Аполлона-17.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны